Евсуг:

 Евсуг — река в Луганской области, правый приток Северского Донца
 Евсуг — село, в Беловодском районе Луганской области